Dolomieu est originellement une localité du Nord-Isère (France), mais son nom désigne couramment Déodat Gratet de Dolomieu, qui y est né. Les autres usages du mot sont généralement un hommage à ce géologue.

Sciences et techniques 
 Micropterus dolomieu est une espèce de poissons d'eau douce, de la famille des Centrarchidés.
 Le prix Dolomieu est un prix scientifique.

Anthroponyme 
 Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801) est un géologue et lithologiste français.

Toponyme

Canada 
 la rue Dolomieu à Québec, au Québec ;

France 
 Dolomieu, une commune de l'Isère ;
 le cratère Dolomieu, un cratère volcanique sur l'île de la Réunion ;
 la rue Dolomieu, dans le  de Paris ;
 la rue Dolomieu, à Grenoble.

Références